Panormo, Panormos y Panormus pueden hacer referencia a lo siguiente:

 Panormo (Acaya).— Un puerto en las costas de Acaya.
 Panormo (Ática).— Un puerto en las costas del Ática.
 Panormo (Sicilia).— Una localidad de la isla de Sicilia, actualmente Palermo.
 Panormos.— Una localidad de la isla de Peparetos.
 Panormos (Cefalonia).— Un puerto en las costas de Cefalonia.
 Panormos (Éfeso).— El nombre del puerto de Éfeso.
 Panormos (Halicarnaso).— Un puerto al norte de Halicarnaso.
 Panormus (Epiro).— Un puerto en las costas del Epiro.
 Panormus (Tracia).— Un puerto del Quersoneso Tracio.